Шенайе́-Маше́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Больё-сюр-Дордонь. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19054.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 25 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 166 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 100 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 70 были экономически активными, 30 — неактивными (показатель активности — 70,0 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 70 активных работали 64 человека (33 мужчины и 31 женщина), безработных было 6 (4 мужчин и 2 женщины). Среди 30 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XII века. Памятник истории с 1972 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез